Sant Julià de Lòria Andorra hét közösségének egyike
Sant Julià de Lòria Sant Julià de Lòria közösség székhelye